Robert-Friedrich Meltzer (1860-1943), architecte russe d'ascendance allemande ; 
 Albert Meltzer (1920-1996), figure marquante de l'anarchisme anglais ;
 David Meltzer (1937- ), écrivain américain ;
 Dave Meltzer (1961- ), journaliste sportif américain ;
 Isser Zalman Meltzer (1870-1953}, rabbin orthodoxe lituanéen, Rosh Yeshiva et Posseq ;
 Karl Meltzer (1967- ), traileur américain ;
 Brad Meltzer (1970- ), écrivain américain.
Homonymie de patronyme germanique
Patronyme juif